Die 1. jugoslawische Fußballliga 1975/76 war die 47. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 17. August 1975 und endete am 11. Juli 1976. Zwischen dem 30. und 31. Spieltag wurde sie von einer 17-tägigen Pause wegen der EM 1976 unterbrochen.

Die Meisterschaft wurde am letzten Spieltag entschieden. Nachdem Hajduk Split Ende Mai 1976 zum dritten Mal in Folge den Pokal gewann, verpasste der Klub am letzten Spieltag durch ein 1:1 beim OFK Belgrad den Double-Hattrick und musste Partizan Belgrad, die gleichzeitig bei Olimpija Ljubljana mit 1:0 in der 93. Minute gewannen, die Meisterschaft überlassen.

Am Tabellenende stand der FK Radnički Kragujevac zwei Spieltage vor Saisonende als erster Absteiger fest. Der zweite Absteiger wurde am letzten Spieltag zwischen dem Vorletzten und Drittletzten ermittelt. Dabei rettete sich der FK Radnički Niš durch ein torloses Remis bei Vardar Skopje.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Klubs stiegen ab.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1975/76